Julián López puede referirse a los siguientes hombres españoles:

 Julián López Escobar «El Juli» (n.1982), torero.
 Julián López (n.1978), actor, cómico y músico.
 Julián López Martín (n.1945), obispo.